María Augusta de Sajonia (Dresde, 22 de enero de 1827 - id. 8 de octubre de 1857) fue una princesa sajonia fallecida a temprana edad.

Biografía

Familia 
María Augusta era la hija mayor del rey Juan I de Sajonia y la princesa Amalia Augusta de Baviera, nacida tras casi cinco años de matrimonio, sus abuelos paternos era el príncipe Maximiliano de Sajonia y la princesa Carolina de Borbón-Parma (por lo tanto era descendiente de María Teresa de Austria), mientras que los maternos eran el rey Maximiliano I de Baviera y la princesa Carolina de Baden (por lo tanto era prima tanto del emperador Francisco José I de Austria como de su esposa, la famosa emperatriz Isabel, más conocida como Sissi).

Entre sus hermanos estaban los reyes Alberto I y Jorge I, Isabel, Duquesa de Génova, Ana María, Gran Duquesa Heredera de Toscana, Sofía, Duquesa en Baviera, Margarita, archiduquesa de Austria, Sidonia y Ernesto. Se criaria junto a ellos.

En el momento de su nacimiento su padre aún no era rey de Sajonia, estaba de hecho en el tercer puesto en la línea sucesoria, pero al abdicar su abuelo Maximiliano y al no tener hijos legítimos su tío Federico Augusto II, a la muerte de este en 1854 ascendería al trono.

Vida posterior 
María Augusta era descrita como una mujer hermosa, de hecho muchos príncipes querían casarse con ella, pero se negó varias veces posiblemente debido a frágil salud, permaneciendo soltera toda su vida.

En efecto tenía una salud enfermiza, padecía constantes resfriados, por lo que no podía haberle dado hijos a un posible marido. Quería y era muy unida a sus hermanas Sidonia (con quién compartía la mala salud) y Ana María, las tres compartían la misma habitación. Vivió durante toda su vida en la corte sajona en compañía de sus padres.

Muerte 
La salud de María Augusta empeoró en 1857, al haberse enfermado de tos y resfrío, resistió unos meses pero finalmente murió a los 30 años dejando a sus padres consternados. Esta enterrada en la Cripta de Wettin en la Iglesia Católica de la Corte en Dresde.

La mayoría de las hermanos de María Augusta al igual que ella misma murieron en la juventud, de hecho de los nueve hijos que tuvieron sus padres, solo tres los sobrevivieron.

Órdenes 
  Noble Señora de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austríaco).
  Señora de la Primera Clase de la Orden de Santa Isabel (Reino de Baviera).

Referencias 

 
Nacidos en 1827
Fallecidos en 1857
Nobles de Alemania